Чемпионат Европы по баскетболу среди девушек (до 18 лет) в Дивизионе «В» проходит в столице Боснии и Герцеговины — Сараево. Призёры турнира получат право в следующем году выступить в Дивизионе «А» чемпионата Европы.

Первый этап

Регламент турнира 
На предварительном этапе команды разбиты на 4 группы. По результатам однокруговых турниров: команды, занявшие 1 и 2 места в группах, выходят в 1/4 финала; команды, занявшие 3 и 4 места, разыграют между собой в классификации места с 9 по 16; команды, занявшие 5 места, — поспорят за право остаться в дивизионе B.

Группа А 
|-bgcolor=#CCFFCC
|-bgcolor=#CCFFCC

Группа B 
|-bgcolor=#CCFFCC
|-bgcolor=#CCFFCC

Группа C 
|-bgcolor=#CCFFCC
|-bgcolor=#CCFFCC

Группа D 
|-bgcolor=#CCFFCC
|-bgcolor=#CCFFCC

Классификация 17-19 места

Группа E

Плей-офф 

 5-8 места

Классификация 9-16 места 

 13-16 места

Матчи за 9—16-е места

Четвертьфинал

Матчи за 13—16-е места

Матчи за 9—12-е места

Матчи за 5—8-е места

Полуфинал

Матч за 15-е место

Матч за 13-е место

Матч за 11-е место

Матч за 9-е место

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Матч за 3-е место

Финал

Итоговое положение команд

Ссылки 
 

2016
2016 год в баскетболе